Deux traités de Rapallo ont été conclus dans les années qui suivirent la Première Guerre mondiale :
 traité de Rapallo de 1920, fixant la frontière entre l'Italie et la nouvelle Yougoslavie, ainsi que les frontières de l'éphémère État libre de Fiume ;
 traité de Rapallo de 1922, entre l'URSS et l'Allemagne.